Wolverhampton är ett storstadsdistrikt i West Midlands i Storbritannien. Det ligger i riksdelen England, i den södra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Wolverhampton är platt.

Följande samhällen finns i Wolverhampton:

 Wolverhampton
 Wednesfield
 Bilston

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Englands distrikt
Unparished areas i West Midlands (storstadsområde)